Alder Brook ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alder Brook (Chandler Brook), Fluss im Androscoggin County, Bundesstaat Maine
 Alder Brook (Carles River), Fluss im Bundesstaat Massachusetts
 Alder Brook (Cedar River), Fluss im Bundesstaat Michigan
 Alder Brook (West Branch French Creek), Fluss im Bundesstaat Pennsylvania

Siehe auch:
 Alderbrook
 Alder Meadow Brook